Gminy w USA:
 Camp Branch (ang. Camp Branch Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Camp Branch (ang. Camp Branch Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Warren